1861 — одна́ ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т один — может означать:

 1861 — натуральное число между 1860 и 1862.
 1861 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1861 (другое обозначение — ESO 56-SC76) — рассеянное скопление в созвездии Столовая Гора.

В литературе 
 1861 год в литературе

В искусстве 
 1861 год в театре

В музыке 
 1861 год в музыке

В науке 
 1861 год в науке